Fichten steht für:

 Fichten, Pflanzengattung

Orte:
 Fichten (Bad Steben), Ortsteil des Marktes Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Fichten (Guttenberg), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Fichten (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fichten (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Fichten (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern